Raubkatze steht umgangssprachlich für ein Individuum folgender Taxa innerhalb der Familie Felidae (Katzen):
 Großkatzen (Pantherinae)
 Gepard (Acinonyx jubatus)
 Puma (Puma concolor)

Siehe auch
 Coffy – die Raubkatze (Coffy), US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahre 1973
 Raubkatze (The Big Cat), US-amerikanischer Abenteuerfilm aus dem Jahr 1949
 Wie Raubkatzen (Les Félins), französischer Psychothriller aus dem Jahre 1964